Péter József (1904–1973) válogatott labdarúgó
 Péter József (1911–1976) kóruskarnagy, zenepedagógus
 Péter József (1979) labdarúgó